Чемпионат Сербии по баскетболу 2013/2014 являлся 23 сезоном Первой лиги - высшего женского баскетбольного дивизиона Сербии. Первый раз в истории сербского первенства чемпионом стал белградский «Радивой Корач».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) регулярный сезон — 14 команд с 5 октября 2013 года по 15 апреля 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) плей-офф — четыре лучшие команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серия 1/2 финала проходит до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 

 *– места команд в подэлитном дивизионе «Вторая лига»

Регулярный сезон

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Црвена звезда  
 3. Партизан  
 4. Врбас Медела 
 5. ЖБК Вршац 
 6. ЖБК Србобран  
 7. Сумадия  
 8. Радничики 
 9. ЖБК Шабац
 10. Войводина Ниш Гас
 11. Спартак  
 12. Студент 
 13. Ягодина 2001  
 14. ЖБК Стара Пазова

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Йована Попович («Партизан») 
  Биляна Станкович («Радивой Корач») 
  Адрияна Кнезевич («Спартак»)
  Елена Митич («Ягодина 2001»)
  Эмина Демирович («Врбас Медела»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Сербии по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе